Ronn, Rönn ou Rønn sont des patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Birthe Rønn Hornbech (née en 1943), femme politique danoise
 (né en 1969), musicien et compositeur danois
Joanna Rønn (né en 1947), femme politique danoise
 (né en 1971), arbitre finlandais de hockey sur glace
 (1902-1982), femme politique communiste suédoise

Prénom
, acteur américain
 (né en 1954), ventriloque américain
 (1947-2020), chanteur et compositeur américain
 (né en 1953), compositeur et luthiste américain
, joueur canadien de basket-ball
 (1930-1969), chef de formation orchestrale canadien
Ronn Moss (né en 1952), acteur et musicien américain
 (né en 1945), animateur radio américain
 (né en 1958), receveur américain de baseball
 (né en 1952), illustrateur canadien de comics 
 (né en 1958), joueur et entraineur américain de hockey sur glace
 (né en 1974), spécialiste américain en relations publiques

Voir aussi
, fabricant automobile américain
Ronn Scorpion, prototype de supercar

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom